Granada kan syfta på:

 Granada, stad i Spanien
 Granada (djur) – ett  insektssläkte av gräshoppor
 Granada (musikgrupp) – ett svenskt indieband
 Granada (provins) – en provins i Spanien
 Granada (sång) – en sång
 Granada CF –  en spansk fotbollsklubb från Granada
 Granada Television – ett brittiskt TV-företag
 Ford Granada – en serie personbilar

 Emiratet av Granada – ett emirat 1238–1492 på södra delen av Iberiska halvön
 Kungariket Granada – ett kungadöme 1492–1833 på södra delen av Iberiska halvön
 Vicekungadömet Nya Granada – ett eget spanskt vicekungadöme i norra Sydamerika

Geografi

Colombia 

 Granada (kommun i Colombia, Antioquia, lat 6,11, long -75,14), 
 Granada (ort i Colombia, Antioquia, lat 6,14, long -75,19), 
 Granada (kommun i Colombia, Cundinamarca, lat 4,52, long -74,35), 
 Granada (ort i Colombia, Cundinamarca, lat 5,07, long -74,57), Guaduas, 
 Granada (kommun i Colombia, Meta, lat 3,49, long -73,76), 
 Granada (ort i Colombia, Meta, lat 3,55, long -73,71),

Frankrike 

 Grenade, Haute-Garonne, kommun, Département de la Haute-Garonne,

Nicaragua 

 Granada (departement), 
 Granada, Nicaragua, departementshuvudort,

Se även
 La Granada